Административный округ Франкфурт () — административно-территориальная единица второго уровня в Пруссии, существовавшая с 1815 по 1945 годы. Округ был создан в 1815 году на территории, закреплённой за Пруссией после Венского конгресса. В настоящее время западная часть его территории входит в состав германской федеральной земли Бранденбург, а восточная — республики Польши.

История 
Франкфуртский округ был образован в 1815 году в ходе административной реформы после Венского конгресса и входил в состав провинции Бранденбург королевства Пруссии наряду с округами Потсдам и Берлин. При создании округ включал в себя восточную часть провинции, включая районы Ноймарк и Нижняя Лужица и занимал территорию площадью 20 731 км².

В 1938 году после ликвидации провинции Позен-Западная Пруссия в округ были включены районы Шверин (в настоящее время окрестности СквежиныМендзыжечский повят, Польша) и Мезерициз (в настоящее время окрестности Мендзыжеча, Мендзыжечский повят, Польша), и исключены и переданы провинции Померания районы Арнсвальде (в настоящее время Хощненский повят, Польша) и Фридеберг (в настоящее время Стшелецко-Дрезденецкий повят, Польша). Эти изменения сократили площадь округа до 18 390 км².

В соответствии с решениями Потсдамской конференции 1945 года часть округа Франкфурт к востоку от реки Одер досталась Польше (в настоящее время входит в состав Любушского воеводства), а западная вошла в Советскую зону оккупации. Из этой территории и округа Потсдам в 1946 году была создана земля Бранденбург, которая позднее вошла в состав Германской Демократической Республики. В 1952 году в ходе следующей административной реформы по ликвидации земель оставшаяся территория бывшего франкфуртского округа стала частью нового округа Франкфурт.

Население

См. также 
 Список административных округов Пруссии

Примечания 

Административные округа Пруссии
Бранденбург (провинция)
Административные единицы, образованные в 1815 году
Административные единицы, упразднённые в 1945 году